Pomponne ist eine Ortsbezeichnung und ein davon abgeleiteter Familienname:

 Pomponne, Gemeinde im französischen Département Seine-et-Marne

 Pomponne de Bellièvre, französischer Finanzminister
 Pomponne II. de Bellièvre, Erster Präsident des Parlements von Pris
 Pomponne de Trivulce, Gouverneur von Lyon und Humanist, siehe Pomponio Trivulzio
 Simon Arnauld de Pomponne (1618–1699), französischer Diplomat und Außenminister
 Henri Charles Arnauld de Pomponne, genannt L'Abbé de Pomponne (1669–1756), dessen Sohn, französischer Kleriker und Diplomat.